CARP peut faire référence à :
 En informatique CARP désigne deux protocoles réseaux :
 Common address redundancy protocol permettant à un groupe d'hôtes sur un même segment réseau de partager une adresse IP,
 Cache array routing protocol utilisé pour faire du load balancing de web proxy caches,
 Le Club Atlético River Plate, un club de football argentin basé à Buenos Aires fondée en 1901,

Toponyme
 Carp, localité de l'Ontario